Палавандишви́ли () — грузинский княжеский род из Картли. По одной из версий ветвь рода князей Амирэджиби (Габелисдзе). Известные представители рода:

 Палавандишвили, Гуга (род. 1993) — грузинский футболист.
 Палавандов (Палавандишвили), Евсевий (Иесе) Осипович — грузинский князь, участник заговора грузинского дворянства 1832 года, ссыльный, получил в Усть-Цильме прозвище князь Печорский.
 Палавандишвили, Леван (1906—1997) — советский грузинский баскетболист.
 Палавандишвили, Николоз Иосифович (Николай Осипович Палавандов; 1790—1855) —  князь, русский чиновник, библиофил и коллекционер рукописей, брат Евсевия Осиповича Палавандова.
 Палавандишвили, Темур Михайлович (род. 1940) — грузинский кинорежиссёр.

Грузинские княжеские роды Российской империи
Князья Грузии